Сент-Мари́-ан-Шо () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Сен-Совёр. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70470.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к востоку от Парижа, в 70 км севернее Безансона, в 28 км к северо-востоку от Везуля.

По территории коммуны протекают реки Лантерн и .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 170 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 115 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 88 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 88 активных жителей работали 79 человек (46 мужчин и 33 женщины), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 27 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона